Crash Bandicoot – una serie di videogiochi
 Crash Bandicoot – il protagonista dell'omonima serie
 Crash Bandicoot – il primo videogioco della serie
 Crash Bandicoot – manga
 Crash bandicoot – specie di marsupiali estinti